HMS Terror:

 HMS Terror (1813) — британский бомбардирский корабль
 HMS Terror (1916) — монитор Королевских ВМС Великобритании типа «Эребус»